Henry Ellis peut désigner :
 George Henry Ellis (1875-1898), marin de la marine américaine ;
 Henry Ellis (1721-1806), explorateur, auteur et le second Gouverneur colonial de la Géorgie de 1757 à 1760 ;
 Henry Ellis (1761-1836), surnommé l'honorable Henry Agar, homme politique irlandais ;
 Henry Ellis (1777-1869), libraire anglais ;
 Henry Ellis (1788-1855), diplomate anglais ;
 Henry Augustus Ellis (1861-1939), médecin et fédéraliste Irlando-Australien ;
 Henry Ellis Harris (1902-1977), philatéliste et négociant de timbres.